

Тагамлик — річка в Україні, ліва притока Ворскли (басейн Дніпра)
 Тагамлик — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці